Дуби́нский — фамилия; имеет женскую форму Дубинская.

Известные носители 
 Дубинский (в монашестве Иоанн; 1680—1743) — епископ РПЦ, епископ Нижегородский и Алатырский.
 
 Дубинский, Анания Ефремович (1857—1913) — караимский газзан и меламед.
 
 Дубинский, Ефим Моисеевич (1927—2006) — украинский советский архитектор.
 Дубинский, Иван Яковлевич (1920—1944) — Герой Советского Союза.
 Дубинский, Илья Владимирович (1898—1989) — советский военачальник, комдив.
 Дубинский, Леонид Шулимович (род. 1956) — советский архитектор.
 
 Дубинский, Николай Вячеславович (1912—2002) — советский актёр.
 Дубинский, Ренат Вячеславович (род. 1979) — российский и казахстанский футболист.
 Дубинский, Ростислав Давыдович (1923—1997) — советский скрипач и педагог.
 Дубинский, Сергей Антонович (1884—1937) — белорусский археолог.
 Дубинский, Эдуард Исаакович (1935—1969) — советский футболист.
 Дубинский, Юлий Андреевич (род. 1938) — советский и российский учёный, педагог.
 Дубинский, Яков Абрамович (1895—1958) — советский археолог.

Топоним 
 Дубинский — посёлок, Искитимский район, Новосибирская область, Россия.

См. также